Чемпионат Европы по борьбе 1984 года проходил в городе Йёнчёпинг (Швеция).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

Чемпионаты Европы по борьбе
Чемпионаты Европы в 1984 году
Спорт в Швеции в 1984 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Международные спортивные соревнования в Йёнчёпинге
Международные соревнования по борьбе в Швеции